Brutal Assault — крупный чешский фестиваль метал-музыки, который проводится ежегодно в военной крепости Йозефов, Яромерж, как правило, в первой половине августа.

История фестивалей

2019 
Aborted, After the Burial, Agnostic Front, Alien Weaponry, Altarage, Anaal Nathrakh, Anathema, Animals as Leaders, Annotations of an Autopsy, Antaeus, Anthrax, Au-Dessus, Azusa, Batushka, Brutally Deceased, CAD, Car Bomb, Carcass, Carpenter Brut, Caspian, Combichrist, Counting Hours, Coven, Crossfaith, Crystal Lake, Cult of Luna, Cytotoxin, Daughters, Decapitated, Decultivate, Deicide, Déluge, Demolition Hammer, Destruction, Diablo Swing Orchestra, Discharge, Dr. Living Dead, Ektomorf, Electric Wizard, Elysium, Emperor, Ensiferum, Entropia, Eskhaton, Exumer, EyeHateGod, Forgotten Silence, Frog Leap, Get the Shot, Godflesh, Gorod, Gost, Gutalax, Heilung, Hellhammer, Hexis, Higher Power, Hypocrisy, Immolation, Incantation, Iron Reagan, Jinjer, Jungle Rot, Kampfar, Kraanium, Krisiun, Letters from the Colony, Lionheart, Mallephyr, Meat Spreader, Meshuggah, Metal Church, MgŁa, Midnight, Monster Magnet, Napalm Death, Necros Christos, Nord Jevel, Oceans of Slumber, Of Mice & Men, Omnium Gatherum, Parkway Drive, Perfecitizen, Primordial, Prong, Raised Fist, Rotting Christ, Sacred Reich, Saor, Shape of Despair, Sick of It All, Skeletal Remains, Slægt, Slapshot, Sodom, Soilwork, Taake, Tankard, Taphos, Testament, The Arson Project, The Contortionist, The Obsessed, The Ocean, Therion, Thy Art Is Murder, Toska, Une Misère, Unfathomable Ruination, Unprocessed, Vampillia, Vargrav, Ved Buens Ende, Venom Prison, Violator, Violent Magic Orchestra, Voivod, Vulvodynia, Vuur, Walls of Jericho, Windhand, Woe unto me, Wolfbrigade, Wormed, Zuriaake.

2018 
Act of Defiance, Aluk Todolo, Angelmaker, Armored Saint, At the Gates, Azarath, Behemoth, Blood Incantation, Broken Hope, Brujeria, Carpathian Forest, Carnifex, Celeste, Converge, Counterparts, Dead Congregation, Diablo Swing Orchestra, Dodecahedron, Dragged into Sunlight, Dying Fetus, Exhorder, Full of Hell, Gojira, Grave Pleasures, Graveyard, Ministry, Hate, Hirax, Ihsahn, Ingested, Integrity, Kurokuma, Misery Index, Municipal Waste, Nasty, Neocaesar, Nocturnus A.D., Northlane, Novembers Doom, Obscure, Origin, Pain, Paradise Lost, Perturbator, Pestilence, Pillorian, Plini, Protector, Sadistic Intent, Saint Vitus, Sphinx, Suicidal Tendencies, Terror, Testament, The Black Dahlia Murder, Tormentor, Unleashed, Unsane, Whoredom Rife, Wiegedood.

2017 
Aeon, Amorphis, Architects, Arkona, August Burns Red, Aversions Crown, Batushka, Birds in Row, Boris, Born of Osiris, Chelsea Grin, Clawfinger, Cough, Crowbar, Cryptopsy, Decapitated, Demolition Hammer, Der Weg einer Freiheit, Deserted Fear, Einherjer, Electric Wizard, Eluveitie, Emperor, Fallujah, First Blood, Front Line Assembly, Gadget, God Is an Astronaut, God Mother, Gorguts, Graveworm, Gutalax, Hatebreed, Havok, Helheim, Igorrr, Incantation, Infected Rain, King Parrot, KMFDM, Macabre, Malignant Tumour, Mantar, Mayhem, Metal Church, Miss May I, Mourning Beloveth, Nervosa, Nile, Oathbreaker, Oceans Ate Alaska, Opeth, Overkill, Possessed, Power Trip, Prong, Protector, Revocation, Rotten Sound, Rotting Christ, Sacred Reich, Samael, Sheer Terror, SikTh, Suffocation, Svart Crown, Swallow the Sun, Swans, Teethgrinder, Terror, The Amity Affliction, The Crown, The Devin Townsend Project, The Dillinger Escape Plan, The Lurking Fear, The Number Twelve Looks Like You, Tiamat, Trivium, Tsjuder, Ulcerate, Vallenfyre, Vision of Disorder, Walls of Jericho, While She Sleeps, Wintersun, Wolfheart, Wolves in the Throne Room, Wrekmeister Harmonies, Zhrine.

2016 
Abbath, Aborted, Agnostic Front, Ahumado Granujo, The Algorithm, Angelcorpse, Animals as Leaders, Antigama, Arch Enemy, Archgoat, Behemoth, Birdflesh, The Black Dahlia Murder, Bury Tomorrow, Cattle Decapitation, Chelsea Wolfe, Conan, Coroner, Darkened Nocturn Slaughtercult, Dark Funeral, Dark Tranquillity, Defeater, Destruction, DevilDriver, Disavowed, Dust Bolt, Dying Fetus, Electric Wizard, Embrional, Eskimo Callboy, Exodus, EyeHateGod, Goatwhore, Gojira, Grave, Gruesome, H₂O, Hypno5e, Ihsahn, Immolation, Insomnium, In the Woods…, Intervals, Iron Reagan, Jack the Stripper, Jig-Ai, King Dude, Knuckledust, Die Krupps, Leprous, Lightning Bolt, Lost Society, Mastodon, Mgła, Ministry, Moonsorrow, Moonspell, Mutoid Man, Neurosis, Obscura, Obituary, October Tide, Omnium Gatherum, Parkway Drive, Plini, Rebaelliun, Satyricon, Septicflesh, Shining, Sigh, Slagmaur, Stick to Your Guns, Taake, Terror, TesseracT, Textures, Tribulation, Unearth, Valkyrja, Vektor, Venom Inc., Voivod, Whiplash, Wolfbrigade, Year of No Light

2015 
(hed)p.e., Ad Nauseam, Agalloch, All Out War, Amenra, Anaal Nathrakh, Annihilator, Antaeus, Antropomorphia, Arcturus, Asphyx, Atari Teenage Riot, At the Gates, Be’lakor, Benighted, Biohazard, Bloodbath, Blood Eagle, Blood Red Throne, Brujeria, Candlemass, Cannibal Corpse, Carach Angren, Carnifex, Cattle Decapitation, Cradle of Filth, Cryptopsy, Cult of Fire, Dead Congregation, Death DTA, Decapitated, Defeated Sanity, Demilich, Demonic Resurrection, Dødheimsgard, Einherjer, Enslaved, Esoteric, Evergreen Terrace, Excrementory Grindfuckers, God Dethroned, Godflesh, Gutslit, Headcrash, Heaven Shall Burn, Ill Niño, Kataklysm, Katatonia, Kern, Killing Joke, Kreator, Krisiun, KYPCK, Lantlôs, Marduk, Maximum Penalty, Mayhem, Melechesh, Mushroomhead, Napalm Death, Ne Obliviscaris, Nervosa, Nuclear Assault, Perturbator, Phurba, Primordial, Psycroptic, Ramming Speed, Ratos de Porão, Rectal Smegma, Rings of Saturn, Rome, Rosetta, Sarke, Sebkha-Chott, Sepultura, SikTh, Skálmöld, Skepticism, Sólstafir, Soulfly, Squash Bowels, Suicide Silence, Sunn O))), Svartidaudi, The Dillinger Escape Plan, The Haunted, Touché Amoré, Toxic Holocaust, Trap, Triptykon, Trouble, Vader, Vildhjarta, Walls of Jericho, Winterfylleth, Wisdom in Chains.

2014 
Amon Amarth, Aosoth, Architects, August Burns Red, Benediction, Blindead, Bring Me the Horizon, Broken Hope, Brutality Will Prevail, Carnival in Coal, Children of Bodom, Chthonic, Church of Misery, Combichrist, Converge, Cripper, Crowbar, Cruachan, Dagoba, Dew-Scented, Dodecahedron, Down, Enthroned, Epicardiectomy, Exivious, Feastem, Fleshgod Apocalypse, Fleshless, Flotsam & Jetsam, Gehenna, God Is an Astronaut, Grand Exit, Gutted, H2O, Hacktivist, Hail of Bullets, Hammercult, Havok, Heaving Earth, Heinden, High on Fire, Ignite, Impaled Nazarene, In Mourning, Infernal Tenebra, Inquisition, Insania, Iwrestledabearonce, Jesu, Katatonia, Keep on Rotting, Khold, Krabathor, Krakóv, Liveevil, Månegarm, Manes, Martyrdod, Mgła, Misery Index, Modern Day Babylon, Mors Principium Est, My Dying Bride, Nervecell, Nightfall, Obituary, Okkultokrati, Onslaught, Panychida, Pentagram Chile, První Hoře, Radiolokator, Rats Get Fat, Red Fang, Repulsion, Ringworm, Satyricon, Schirenc Plays Pungent Stench, Severe Torture, Shining, Siberian Meat Grinder, Sick of It All, Six Degrees of Separation, Six Feet Under, Skeletonwitch, Slayer, Sodom, Soilwork, Spasm, Strife, Suburban Terrorist, Suffocation, Terrorizer, Texas in July, The Agonist, The Devin Townsend Project, The Ocean, Unleashed, Venom, Worship.

2013 
Beast Within the Sound, Dying Passion, Jungle Rot, E.N.D., Malignant Tumor, Testament, Hentai Corporation, Abstract Essence, Proximity, Coffins, Decrepit Birth, Magrudergrind, Dr. Living Dead, Hate, Hacride, Downset, Belphegor, DevilDriver, Dying Fetus, Ensiferum, Gojira, Anthrax, Fear Factory, Voivod, Entombed, Whitechapel, Marduk, Balance Interruption, Empyrion, Fob, FDK, Minority Sound, Secret of Darkness, Antropofagus, Attack of Rage, Katalepsy, October File, Obscura, Glorior Belli, Hypnos, Misantrophe, Pro-Pain, Loudblast, Philm, Orphaned Land, Malevolent Creation, Alcest, Fields of the Nephilim, Meshuggah, In Flames, Amorphis, Carcass, Overkill, Cult of Luna, Brotherhood of the Lake, Aeternus, Atari Teenage Riot, Novembers Doom, Divadlo Marza, PerfeCitizen, Beautiful Caffilery, Stíny Plamenů, Five Seconds to Leave, Gutalax, Crushing Caspars, We Butter the Bread with Butter, War from a Harlots Mouth, Sylosis, Vreid, Benediction, Rotten Sound, Primordial, Vomitory, Biohazard, Leprous, Ihsahn, Trivium, Clawfinger, Hatebreed, Behemoth, Opeth, Borknagar, Madball, Carpathian Forest, Saturnus, Contrastic, Solefald, Aborym, Centurian, Proximity, Straight, The Fall of Ghostface, In Vain.

2012 
Aborted, Amon Amarth, Ahumado Granujo, At the Gates, Arcturus, Arkona, Be'lakor, Cattle Decapitation, Converge, Corrosion Of Conformity, Darkest Hour, Deicide, Dimmu Borgir, Dødheimsgard, General Surgery, Godflesh, Gorguts, Hatebreed, Heathen, Heaven Shall Burn, Immolation, Immortal, Incantation, Insomnium, Kampfar, Machine Head, Ministry, Moonspell, Morgoth, Municipal Waste, Nile, Norther, Paradise Lost, Pig Destroyer, Protest The Hero, Riverside, Sick Of It All, Six Feet Under, Sodom, Sólstafir, Suicide Silence, Textures, The Black Dahlia Murder, Toxic Holocaust, Vallenfyre, Virus, Warbringer, Lock Up, Vildhjarta.

2011 
1349, A Pale Horse Named Death (Великобритания, альтернативный метал), Absu (США, блэк-трэш-метал), Ahab, Anathema, Architects, As I Lay Dying, Asphyx, Atheist, Benighted, Blood For Blood (США, hardcore), Blood Red Throne (Норвегия, death metal), Cad (Скандинавия, пауэрвайоленс), Cannibal Corpse, Cathedral, Cro-Mags, Cryptopsy, Dagoba, Debustrol (Чехия, thrash metal), Decapitated, Dew-Scented, Dordeduh (Румыния, pagan metal), Draconian, Einherjer, Excrementory Grindfuckers (Германия, grindcore), Exhumed, Exivious, Exodus, First Blood (США, hardcore), Forbidden, Frontside (Польша, deathcore), Genitorturers (США, industrial metal), Haemorrhage, Hail Of Bullets, Hecate Enthroned (Великобритания, sympho black), Hermafrodit, (Чехия, grindcore), Horse The Band, Kataklysm, Katatonia, Khold, Kreator, Kvelertak, Kypck, Mayhem, Momma Knows Best (Чехия, hardcore / metal), Morbid Angel, Motörhead, Nervecell (Украина, death/thrash), Psychotic Despair (Чехия, death grind), Ram-Zet, Satyricon, Scar Symmetry, Septicflesh, Sepultura, Seventh Void (США, alternative metal), Silent Stream Of Godless Elegy (Чехия, фолк-метал), Skeletonwitch (США, thrash metal), Skyforger, Smashed Face (Чехия, death metal / deathcore), Soilwork, Stiny Plamenu (Чехия, black metal), Suicidal Tendencies, Svart Crown (Франция, black metal), Sylosis, The Dillinger Escape Plan, The Exploited, Threat Signal, Trigger The Bloodshed (Великобритания, death metal), Triptykon (Чехия, black doom), Tsjuder (Норвегия, black metal), Turisas, Týr, Unexpect (Канада, avantgarde metal), Uneven Structure, Vader, Waking The Cadaver, Your Demise (Великобритания, hardcore / metal)

2010 
Afgrund, Agnostic Front, Ahab, Alkonost, Aura Noir, Bal-Sagoth, Barren Earth, Bleed From Within, Bonded by Blood, Candlemass, Cannibal Corpse, Catamenia, Children Of Bodom, Cock And Ball Torture, Converge, Cro-Mags, Demonic Resurrection, Despised Icon, Devin Townsend, Devourment, Diablo Swing Orchestra, Dying Fetus, Ensiferum, Fear Factory, Gaza, Gojira, Gorgoroth, Graveworm, Gwar, Hypnos, Hypocrisy, Исан, Ill Nino, Jesu, Kalmah, Kylesa, Lock Up, Lost Soul, Macabre, Madder Mortem, Meshuggah, Mnemic, Monstrosity, Moonsorrow, My Dying Bride, Napalm Death, Necrophagist, Obituary, Origin, Proghma-C, Ragnarok, Rotten Sound, Sadist, Sarke, Sepultura, Sigh, Suicidal Angels, Sybreed, Tankard, The Arusha Accord, The Black Dahlia Murder, Trail Of Tears, Voivod, Watain

2009 
Action, Ador Dorath, Anaal Nathrakh, Ashes You Leave, Atheist, Atrox, Beneath the Massacre, Biohazard, Black Bomb A, Brujeria, Brutal Truth, Carnifex, Casketgarden, Cripple Bastards, Cynic, Dagoba, Dark Funeral, Darkane, Demonic Resurrection, Depresy, Evergreen Terrace, Evile, FDK, Forgotten Silence, Gadget, Gama Bomb, Ghost Brigade, Grave, Hate Eternal, Immortal, Madball, Marduk, Misery Index, Mithras, Negură Bunget, Novembers Doom, Obscura, Opeth, Orphaned Land, Pain, Pestilence, Psycroptic, Raunchy, The Red Chord, Rotting Christ, Sadus, Suffocation, Suicide Silence, Skepticism, Testament, The Faceless, Turisas, Ulver, Vreid, Vomitory, Walls of Jericho, War From a Harlots Mouth.

2008 
Arch Enemy, Anathema, Soilwork, Paradise Lost, Finntroll, Behemoth, Exodus, Carcass, Neurosis, Sodom, Mayhem, Six Feet Under, Agnostic Front, Entombed, Kataklysm, Despised Icon, All Shall Perish, 1349, Swallow the Sun, Novembre, The Berzerker, Cephalic Carnage, Primordial, Textures, Sworn Enemy, Septic Flesh, Arkona, Warbringer, Hollenthon, Esoteric, Eths, Hate, A Storm of Light, Hour of Penance, General Surgery, JIG-AI, Code, Sadist, Аркона, Inveracity, Gloomy Grim, Kruger, Ador Dorath, Rasta, Beheaded, Zubrowska, Malignant Tumour, Grenouer, Locomotive, Sebkha-Chott, WAYD, Uprise, Debustrol, Illidiance, Suffocate Bastard, Psychotic Despair, Tisíc let od ráje, Attack of Rage, Mindwork, Imperious Malevolence, Harmony Bay.

2007 
Soulfly, Satyricon, Dark Tranquillity, Cynic, Malevolent Creation, Madball, Pain, Vader, Gorgoroth, Immolation, Katatonia, Suffocation, Dismember, All That Remains, Enslaved, Dying Fetus, Zyklon, Haemorrhage, The Black Dahlia Murder, Mnemic, Misanthrope, Carnival in Coal, Belphegor, By Night, Cataract, Dagoba, Die Apokalyptischen Reiter, Depresy, E-Force, Ensiferum, Gorerotted, Inhume, Le Scrawl, Leng Tch'e, Madder Mortem, Onslaught, Red Harvest, Hacride, Obtest, Root, Saturnus, Sayyadina, To-Mera, Uprise, She Said Destroy, Outburst, Trepalium, Keep Of Kalessin, Despise, Opitz, Rubufaso Mufuko, Pigsty, Panychida, Abstract Essence, M.A.C. Of Mad.

2006 
Ador Dorath, Amorphis, Arsebreed, Birdflesh, Born from Pain, Carnival in Coal, Cenotaph, Cerebral Turbulency, Colp, Crashpoint, Deadborn, Depresy, Destruction, Dimmu Borgir, Disavowed, Ephel Duath, Fear Factory, Fleshgore, Galadriel, Gojira, Gorefest, Illidiance, Ingrowing, Jig-Ai, Locomotive, Mayhem, Morbid Angel, Mortifilia, Mourning Beloveth, Napalm Death, Neglected Fields, Negligent Collateral Collapse, Obscura, The Ocean, Ophiolatry, Orphaned Land, Rasta, Rites Of Undeath, Root, Rotten Sound, Sacrist, Sanatorium, Severe Torture, Sick of It All, Skinless, Skyforger, Smashed Face, Solfernus, Textures, Tisíc Let Od Ráje, Trollech, Uprise, Visceral Bleeding, Wasteform, X-Core.

2005 
Mrazek, Solfernus, Blomov, Ahriman, Greedy Invalid, Natron, Obituary, Silent Stream Of Godless Elegy, Gadget, Textures, Lord Belial, Scenery, Hecate, Disfigured Corpse, Forgotten Silence, Ahumado Granujo, Disillusion, Negură Bunget, Six Degrees Of Separation, Depresy, Belphegor, Agathodaimon, Root, Callenish Circle, Ethereal Pandemonium, Gutted, Abstract, Pigsty, The Rays Of The Sun, Despise, Squash Bowels, Isacaarum, Lost Soul, Equirhodont, Sad Harmony, Krisiun, My Dying Bride, Necrophagist, Ador Dorath.

2004 
Abortion, Ador Dorath, Antistar Co., Barracuda, Bed Sores, Beltaine, Cannibal Corpse, Cerebral Turbulency, Colp, Dark Gamballe, Darkside, Darzamat, Dead Infection, Deaf 99, Deflorace, Demolition, Depresy, Dying Passion, Endless, Euthanasia, F.O.B., From Beyond, Galadriel, Godless Truth, Graveworm, Gride, Immortal Tears, Impaled Nazarene, Ingrowing, Jack Slater, Lex Talionis, Livores Mortis, Lunatic Gods, Melancholy Pessimism, Martyrium Christi, Melissy, Memoriu, Misery Index, Neglected Fields, Nobody, Nocturnal Devotion, Pathology Stench, Poppy Seed Grinder, R.E.T., Rites Of Undeath, Root, Sacrosanctum, Sanatorium, Sear Bliss, Smashed Face, Sun Has Cancer, Torment, Sungate, Utopia, Wayd.

Ссылки 
 Brutal Assault официальный сайт,,
Рок-фестивали
Фестивали Чехии
Музыкальные фестивали